«Пер Ґюнт» — п'єса Генріка Ібсена.
 «Пер Ґінт» — музика Едварда Ґріґа, спеціально написана до однойменної п'єси Генріка Ібсена.